Zängl oder Zaengl ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Zängl (1914–1942), deutscher Skisportler
 Josef Zaengl (1801–1850), deutscher Schauspieler
 Joseph Zängl (1755–1827), deutscher Drucker
 Marianne Friederike Cäcilie Zaengl (1816–1841), deutsche Schauspielerin
 Walter Zaengl († 2014), Schweizer Ingenieur

Siehe auch:
 Zengel